IFA Sport Blowgun World Championship (ou IFA Sport Blowgun World Cup)
 Open Mondial de Sarbacane Sportive
 Sous l'égide de l'IFA, International Fukiya Association
 Organisé par la FSBA

Logistique 
 Place : France
 Dates : 7 au

Pays représentables 
 États-Unis
 France
 Japon
 Suisse
 Allemagne
 Philippines

Agenda 
 Samedi 
 Dimanche 
 Lundi 

Sarbacane